Isfjord Radio ist eine norwegische Küstenfunkstelle auf Svalbard.

Isfjord Radio liegt am Isfjord, auf Kapp Linné, der Nordwestspitze der Halbinsel Nordenskiöld-Land. Die Radiostation arbeitet heute automatisiert und wird von Kystradio Nord ferngesteuert. Im Jahr 2006 verkaufte Telenor die Radiostation an die Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Vom 1. Januar 2008 werden die Gebäude an die Basecamp Spitsbergen vermietet und die Räumlichkeiten zur Übernachtung an Touristen vermietet. Die Radiostation wird von einem Diesel-Generator mit Elektrizität versorgt. 

Isfjord Radio sowie ein Leuchtturm wurde vor dem Zweiten Weltkrieg von der Sowjetunion errichtet, um die teilweise schwierigen Eis- und Wetterbedingungen der Schifffahrt zu melden. Ein sowjetischer Schiffsuntergang in den 1930er Jahren war der Grund dafür. Bei der Evakuierung Svalbards im Jahre 1941 wurde die Radio Station abgerissen oder abgebrannt. Nach dem Krieg wurde an gleicher Stelle der Radiosender wieder aufgebaut. Im Internationalen Geophysikalischen Jahr 1957/58 wurde die Station um ein neues Hauptgebäude mit Generatorraum erweitert.

Klima

Bildergalerie

Weblinks 
 Isfjord Radio Webcam

Küstenfunkstelle
Spitzbergen